Leiro steht für:

 Leiro (Ourense), einen Ort in der nordwestspanischen Provinz Ourense in der Autonomen Region Galicien

Personen:
 Lars Leiro (1914–2005), norwegischer Politiker und Grundbesitzer